No1 w Polsce – pierwszy mixtape polskich zespołów muzycznych JWP oraz Bez Cenzury. Wydawnictwo ukazało się 20 grudnia 2013 roku nakładem wytwórni muzycznej RHW Records.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy JWP
Albumy Bez Cenzury
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2013